

Događaji 
 22. listopada u 20:58 – predviđen nestanak nafte

Rođenja

Smrti